Mouzon puede referirse a: 

 Cantón de Mouzon, división administrativa francesa.
 Soulaucourt-sur-Mouzon, comuna francesa situada en Alto Marne.
 Mouzon, comuna francesa situada en Ardenas.
 Vaux-lès-Mouzon, comuna francesa situada en Ardenas.
 Villers-devant-Mouzon, comuna francesa situada en Ardenas.
 Mouzon, comuna francesa situada en Charente.
 Circourt-sur-Mouzon, comuna francesa situada en Vosgos.
 Rozières-sur-Mouzon, comuna francesa situada en Vosgos.
 Mouzon, río de Francia.
 Alphonse Mouzon (1948–2016), baterista estadounidense.